Myron Scholes
Myron Avant
Myron Guyton
Myron T. Herrick
Myron Butler & Levi
Gene Myron Amdahl
Cedric Myron Benson
Jeremy Robert Myron Sumpter

Outros
4752 Myron

Veja também
Míron

Desambiguações de sobrenomes